Tunnel, een kunstmatige onderdoorgang
Voetgangerstunnel
Fietstunnel
Afgezonken tunnel
Geboorde tunnel
Openbouwputtunnel
Schroefastunnel, de tunnel waardoor de schroefas van een schip loopt
Tunnel (schip), de tunnel waarbinnen de schroef van een schip draait
Tunnel (Aldo van Eyck), klimrek ontworpen door Aldo van Eyck in de vorm van een tunnel
Tunnel (2002)
Tunnelingprotocol (netwerkprotocol)

Zie ook
Lijst van tunnels
Tunnelveiligheid